

Personnalités 

 Josette Taramarcaz (née en 1951), artiste plasticienne suisse ;
 Julien Taramarcaz (né en 1987), coureur cycliste suisse ;
  (né en 1968), skieur suisse.